WSS steht für:
 WS-Security, ein Standard für Webservice-Security
 Weekly Shōnen Sunday, japanisches Mangamagazin
 Wide Screen Signalling, ein Hilfssignal bei der Fernsehnorm PALplus
 Windows Sound System, eine Spezifikation für Soundkarten
 WSS-Wintores, siehe Wintores-Scharfschützengewehr

wss steht für:
 Wasa (Sprache) (ISO-639-3-Code), Akan-Sprache der Wasa-Volksgruppe im Südwesten Ghanas

wss:// steht für:
 URI-Prefix zur Anzeige einer gesicherten Verbindung zu einem WebSocket-Server

Abkürzung